Jokiharju est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Henri Jokiharju (né en 1999), joueur finlandais de hockey sur glace
Juha Jokiharju (né en 1968), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois